Il doppio del torneo di tennis Prague Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Michal Navrátil che hanno battuto in finale Noam Behr e Andy Ram 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (quarti di finale)

 Ota Fukárek /  André Sá (quarti di finale)
 Noam Behr /  Andy Ram (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2001